Урмаево — название нескольких населённых пунктов:
 Урмаево — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Урмаево — село в Комсомольском районе Чувашии.